Тони Маршаль (, 29 ноября 1951 — 12 марта 2020) — французская актриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Тони Маршаль (полное имя Энтони-Ли Каролина Джулия Маршаль) родилась в Нёйи-сюр-Сен, департамент О-де-Сен к западу от Парижа в семье французской актрисы Мишлин Прель и американского актёра и режиссёра Уильяма Маршалла. Единокровный брат — актёр Майкл Маршалл.

В кино начала сниматься в 1971 году. Первым заметным появлением на экране стала роль Бобино в комедии режиссёра Жака Деми «Слегка беременный» (1973). Режиссёрский дебют состоялся в 1989 году с фильмом «Пентименто», снятом по сценарию Сильви Гранотье.

Наиболее известна по фильмам «Не такая уж католичка», участвовавшем в конкурсных программах Берлинского и Венецианского фестивалей, и Салон красоты «Венера» (1999), получившем премию «Сезар» как лучший фильм года.

Участник петиции в поддержку режиссёра Романа Полански.

Фильмография

Актриса

Режиссёр, сценарист, продюсер

Награды и номинации

Награды 
 Премия «Сезар» за лучшую режиссуру (Салон красоты «Венера»)
 Премия «Сезар» за лучший фильм (Салон красоты «Венера»)
 Премия «Сезар» за лучший сценарий (Салон красоты «Венера»)
 «Золотой лебедь» Фестиваля романтического кино в Кабуре (Салон красоты «Венера»)
 «Золотая роза» международного кинофестиваля в Бергамо (Не такая уж католичка)

Номинации 
 Золотой медведь Берлинского фестиваля (Не такая уж католичка)
 Золотой лев Венецианского международного кинофестиваля (Не такая уж католичка)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сезар»